Turquetil est un ancien prénom et patronyme normand notamment porté par :

Prénom 
Turquetil d'Harcourt (), noble du duché de Normandie, membre de la Maison d'Harcourt.
Turquetil de Neuf-Marché (), noble du duché de Normandie, l'un des gardiens du jeune duc Guillaume le Bâtard ; grand-père du seigneur anglo-normand Bernard de Neuf-Marché.

Patronyme

Variantes 
Édouard Turquety, poète français
 Céline Turquetille, maire de Tancarville (2008-2012).

Lieu 
Passage Turquetil, voie du  de Paris.
Lycée professionnel Turquetil, 18 passage Turquetil, 75011 Paris

Étymologie 
voir Turquetil (patronyme)